Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2010/11 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2010/11 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 143 Spieler ein, von denen 39 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Labortech Ostrava, TJ Zikuda Turnov, ŠK Zlín und 2222 ŠK Polabiny kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Mahrla Prag die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Zbyněk Hráček (1. Novoborský ŠK) mit 9 Punkten aus 11 Partien. 8,5 Punkte aus 10 Partien erreichte Kamil Stachowiak (A64 Valoz Grygov), je 8 Punkte erzielten Jiří Štoček, Ján Markoš (beide 1. Novoborský ŠK), Richard Biolek (sen.) (A64 Valoz Grygov) und Jan Krejčí (TJ Tatran Litovel), wobei Štoček, Markoš und Biolek je 10 Partien spielten, Krejčí 11. Mit Akaki Sharashenidze (TJ TŽ Třinec), Josef Juřek (A64 Valoz Grygov), Marek Vokáč (1. Novoborský ŠK), Tomáš Dvořák (BŠŠ Frýdek-Místek), Petr Munk (Výstaviště Lysá nad Labem) und Antonín Kubíček (TJ Tatran Litovel) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Sharashenidze und Juřek je zwei Partien spielten, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

A64 Valoz Grygov

TJ Tatran Litovel

ŠK Rapid Pardubice

ŠK Labortech Ostrava

BŠŠ Frýdek-Místek

Výstaviště Lysá nad Labem

TJ Zikuda Turnov

ŠK Zlín

2222 ŠK Polabiny

ŠK Mahrla Prag

TJ TŽ Třinec

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2010
Schach 2011